Гавилан:

 Гавилан, Диего (род. 1980) — парагвайский футболист.
 Гавилан, Хайме (род. 1985) — испанский футболист.

Составные фамилии 
 Гавилан Веласкес, Хуан Баутиста (род. 1951) — католический прелат, третий епископ Консепсьона.
 Де лас Эрас Гавилан, Африка (1909—1988) — советская разведчица, полковник.